Filippo Fabri o Filippo Fabbri può riferirsi a:

Filippo Fabri (m. 1449), religioso italiano dei serviti
Filippo Fabri (1564-1630), religioso italiano dei francescani conventuali
Filippo Ortensio Fabbri (attivo ai primi del XVIII secolo), letterato italiano
Filippo Fabbri (n. 2002), calciatore sammarinese